Галица — фамилия и топоним:
 Галица, Азем (1889—1924) — албанский националист, глава повстанцев-качаков и вооруженной борьбы за воссоединение Косово с Албанией в 1915—1924 гг.
 Галица, Дивина (род. 1944) — британская горнолыжница и автогонщица.
 Галица, Шоте (урождённая Чериме Халил Радишева; 1895—1927) — албанская националистка из движения повстанцев-качаков.

Белоруссия 
 Галица — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Галица — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Галица — село в Каменском районе Тульской области.
 Галица — река в Тульской области, приток Гоголя.

Украина 
 Галица — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Галица — село в Сокирянском районе Черновицкой области.